

Patronymes 
Koutouzov (masculin ; ) ou Koutouzova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Koutouzov (1985-), joueur de hockey sur glace russe
 Mikhaïl Illarionovitch Golenichtchev-Koutouzov (1745-1813), général en chef des armées de l'Empire russe, héros de la campagne de Russie
 Pavel Vassilievitch Golenichtchev-Koutouzov (1772-1843), général et homme politique russe
 Roman Koutouzov (1979-2022), major-général russe
 Vitali Koutouzov (1980-), footballeur biélorusse

Autres 
 Koutouzov, film soviétique réalisé par Vladimir Petrov, sorti en 1944
 Avenue Koutouzov à Moscou
 Quai Koutouzov à Saint-Pétersbourg
 Ordre de Koutouzov, une des plus hautes récompenses militaires de l'Union soviétique puis de la Fédération de Russie
 Opération Koutouzov, offensive militaire de l'Armée rouge durant la Seconde Guerre mondiale (1943)
 Mikhaïl Koutouzov, un croiseur léger de la Marine soviétique et plus tard de la Marine russe
 (2492) Koutouzov, astéroïde de la ceinture principale

Patronyme russe